Jaime Sánchez (1938) – attore portoricano.
 Jaime Sánchez Fernández (1973) – un ex calciatore spagnolo.